Genealógia, genetikai családtörténettel foglalkozó tudomány
 Genealógia, a nemzetségek, családok történetét, leszármazási rendjét tanulmányozó történeti segédtudomány

 Családfakutatás, egy személy rokoni kapcsolatainak feltárása és bemutatása, tulajdonképpen az alkalmazott genealógia részterülete